

Religion 
 Un dominicain est un membre de l'ordre des Prêcheurs (O. P. — Ordo Prædicatorum), plus connu sous le nom d’Ordre dominicain est né sous l’impulsion de Dominique de Guzmán en 1215.
 Le rite dominicain est la manière de célébrer la messe et les sacrements dans l'ordre dominicain.

Éducation 
 , nom de plusieurs écoles
 L'Institut Dominicain d'Etudes Orientales (IDEO) est un institut de recherche philologique situé au Caire tenu par les Dominicains.

Biologie 
 Le pic dominicain mesure environ  ; on le trouve en bordure des forêts, dans les clairières, le cerrado et les zones cultivées.
 Le goéland dominicain (Larus dominicanus) habite les îles et les côtes de l'hémisphère sud.

Politique 
 Un Dominicain est un citoyen de la République dominicaine.
 Le peso dominicain est la monnaie de la République dominicaine.
 Le drapeau dominicain tient ses origines du drapeau haïtien de 1844, qui provenait lui-même du drapeau français sans la bande blanche.